La ville-centre est la ville principale d'une agglomération due aux défusions municipales.

Villes centres par Agglomération 
 Agglomération Montréal : Ville de Montréal
 Agglomération de Québec : Ville de Québec
 Agglomération de Longueuil : Ville de Longueuil
 Agglomération de Gatineau : Ville de Gatineau
 Agglomération de Sherbrooke : Ville de Sherbrooke
 Agglomération de Saguenay : Ville de Saguenay